Schard ist

 der deutsche Name eines rumänischen Dorfes, siehe Șard

Schard ist der Familienname von:
 Simon Schard (Schardius; * um 1535, † 1573), Jurist, Bibliophil, Mitglied des Reichskammergerichts in Speyer und Historiker 
 Stefan Schard (* 1974), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Schardius
 Schardt
 Schart